Trzęsienia ziemi w Chinach w 2009 roku:

 Trzęsienie ziemi w Sinciangu (2009)
 Trzęsienie ziemi w Junnan (2009)